Любе́знов — русская фамилия. Известные носители:
 Любезнов, Иван Александрович (1909—1988) — советский актёр театра и кино, Народный артист СССР.
 Любезнов, Михаил Иванович (1947—1981) — советский актёр; сын Ивана Любезнова.